O Campeonato  Mineiro de Basquetebol realizado pela Federação Mineira de Basketball é dividido nas seguintes categorias:
 Campeonato.Juvenil - Masc/Fem.
 Campeonato Infanto - Masc/Fem.
 Campeonato Mirim Masc/Fem.
 Campeonato Cadete Masc/Fem.(16 anos)
 Campeonato Infantil Masc/Fem.(14 anos)
 Campeonato Pré-mirim Masc/Fem.(12 anos)
 Campeonato Adulto Fem/Masc.

Campeonato Estadual Adulto Masculino

Links 
 Competições
 América MG Hepta-Campeão 1943 a 1949
 Campeões Mineiros de 1939 a 1945
 Atlético Campeão Torneio Inicio 1946

Ligações externas 
 Federação Mineira de Basketball

Minas Gerais
Competições desportivas de Minas Gerais
Basquetebol de Minas Gerais